Милан — Модена () — шоссейная однодневная велогонка, с 1906 по 1955 год проводившаяся в Италии по маршруту Милан — Модена. 

В 1928 и 1931 годах гонка проводилась в формате индивидуального раздельного старта, а в 1936 году было проведено семь трековых заездов, по совокупным итогам которых был определен финальный результат.

Призёры 
{{Cycling race/listofwinners|Q3313857
|above row 2:  не проводилась
|above row 8:  не проводилась из-за Первой мировой войны
|above row 34:  не проводилась}}

 Рекорд побед 
 Индивидуально 

 По странам 

 Ссылки 
 Милан – Модена на Memoire-du-cyclisme''
 
 
 
 

Велогонки в Италии